Isan steht für:
 Isan, nordöstlicher Teil Thailands
 Isan (Sprache), eine dort gesprochene Tai-Kadai-Sprache
 Isan (Band), eine Electronica-Band aus Birmingham, Großbritannien
 ISAN, ein Identifikationsstandard für audiovisuelle Werke
 ISAN Modell, Modell zur Kriminalprävention im Sozialraum

ISAN